Église Sainte-Marguerite peut désigner :

en France 
 l'église Sainte-Marguerite de Glaignes, une église gothique de la commune de Glaignes ;
 l'église Sainte-Marguerite de Molas, une église romane de la commune de Le Boulou ;
 l'église Sainte-Marguerite de Paris, une église classique de la ville de Paris ;
 l'église Sainte-Marguerite de Ducy-Sainte-Marguerite ;
 l'église Sainte-Marguerite de Sainte-Marguerite ;
 l'église Sainte-Marguerite du Vésinet ;
 l'église Sainte-Marguerite d'Orelle, une église baroque de la commune d'Orelle ;

 l'église Sainte Marguerite d'Antioche de Faches-Thumesnil.

en Allemagne 
 la vieille église paroissiale Sainte-Marguerite, une petite église située à Sendling, quartier de Munich.

en Belgique 
 l'église Sainte-Marguerite de Tournai, une église néoclassique située dans la ville de Tournai ;
 l'église Sainte-Marguerite, de Liège.

en Angleterre 
 l'église Sainte-Marguerite de Westminster, une église anglicane située dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster.